Торральбилья (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 25,80 км². Население — 64 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы